Холмец — название населённых пунктов.

Россия

Вологодская область 
 Холмец — деревня в Великоустюгском районе.

Костромская область 
 Холмец — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Холмец — деревня в Можайском районе.
 Холмец — деревня в городском округе Шаховская.

Смоленская область 
 Холмец — деревня в Ельнинском районе.
 Холмец — деревня в Рославльском районе.
 Холмец — деревня в Смоленском районе.

Тверская область 
 Холмец — деревня в Оленинском районе.
 Холмец — деревня в Старицком районе.

Украина 
 Холмец — село в Ужгородском районе Закарпатской области.